Queen's Park (ou Queens Park) pode referir-se a:

 Queen's Park (Toronto)
 Queen's Park (Metropolitano de Londres)
 Queen's Park (TTC)
 Queen's Park Football Club
 Queens Park Rangers Football Club

Desambiguações de topônimos